«P. S. Я люблю тебя» — филиппинский фильм-драма 1981 года, режиссёр — Эдди Гарсиа.
 «P. S. Я люблю тебя» — американский фильм-драма 2007 года, режиссёр — Ричард Лагравенезе.

См. также